Die Scottish Football League Division One wurde 1936/37 zum 44. Mal ausgetragen. Es war zudem die 47. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 8. August 1936 und endete am 30. April 1937. In der Saison 1936/37 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 23. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Dunfermline Athletic und die Albion Rovers stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern David Wilson von Hamilton Academical.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1936/37 bei statto.com
 Scottish Division One 1936/37 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1936/37
1936 37